Радогощ — столиця ратарів та релігійний центр культу Радогостa-Сварожичa.
 Велика Радогощ — село в Україні, Ізяславському районі Хмельницької області.
 Мала Радогощ — село в Україні, Ізяславському районі Хмельницької області.

Див. також 
 Радоґощ